Merey oder Mérey ist der Name französischer Gemeinden und Ortschaften:

 Merey im Département Eure
 Mérey-sous-Montrond im Département Doubs
 Mérey-Vieilley im Département Doubs

Mérey oder Merey ist der Familienname folgender Personen:
 Can Merey (* 1972), deutscher Journalist und Buchautor 
 Edna Merey-Apinda (* 1976), gabunische Autorin
 Kajetan Mérey (1861–1931), österreichisch-ungarischer Diplomat

Siehe auch:
 Merrey
 Meray